

Pessoas
Henning Solberg
Hermano Henning
Henning Adsersen
Henning Mankell
Tom Henning Øvrebø
Henning Berg
Doug Henning
Henning Schmitz
Henning Carlsen
Henning von Tresckow
Henning Jensen
Henning Albert Boilesen
Henning Brand
Tor Henning Hamre
Geraldo Azevedo Henning
Carl-Henning Pedersen

Localidades
Henning (Illinois)
Henning (Minnesota)
Henning (Tennessee)

Outros
11012 Henning

Desambiguação